Novoselci (Pleternica)
 Novoselci (Sunja)